Chapelle du Calvaire de Castillon-en-Couserans en Ariège (France).
 Chapelle du Calvaire à Chambéry (Savoie) en France.
 Chapelle du Calvaire à Courcelles-sur-Vesle (Aisne) en France.
 Chapelle du Calvaire à Payzac (Ardèche) en France.
 Chapelle du Calvaire de Montignies-sur-Sambre à Charleroi en Belgique.
 Chapelle du Calvaire (1710), Calvariestraat, Maastricht, Pays-Bas.

Calvaire
~